Cabeça — parte do corpo dos animais
Cabeça (Amadeo de Souza-Cardoso) — pintura de Amadeo de Souza-Cardoso
Cabeça (Santa-Rita) — pintura de Guilherme de Santa-Rita
Cabeça (Seia) — freguesia no concelho de Seia, Portugal
Cabeção — freguesia no concelho de Mora, Portugal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos